Содомово — название населённых пунктов в России, отразившее борьбу религиозных взглядов (в которой библейское название Содом использовалось как нарицательное):
Содомово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Содомово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
Содомово — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Содомово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
Содомово — до 1981 года название деревни Ломня в Сокольского района Нижегородской области.

См. также 
 Большое Содомово
 Малое Содомово

Примечания